

Associazioni 
 ACI (Airports Council International) – associazione internazionale degli aeroporti civili
 ACI (Alleanza Cooperativa Internazionale) – organizzazione internazionale rappresentante le cooperative e il movimento cooperativo a livello mondiale
 ACI (Azione Cattolica Italiana) – associazione cattolica laicale

Astronomia 
 6522 Aci – asteroide scoperto nel 1991

Aziende 
 ACI (Anonima Cinematografica Impero) – società di produzione cinematografica italiana

Codici 
 ACI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto The Blaye, Alderney / Isole del Canale, Regno Unito
 aci – codice ISO 639-3 della lingua aka-cari

Enti 
 ACI (American Concrete Institute) – istituto scientifico statunitense
 A.C.I. (Ancelle del Sacro Cuore di Gesù) –  istituto religioso femminile di diritto pontificio
 ACI (Automobile Club d'Italia) –  ente pubblico non economico[senza fonte] della Repubblica Italiana

Geografia 
 Aci – antico fiume della città metropolitana di Catania (Italia) che ha dato i nomi alle seguenti località siciliane nel territorio della medesima città metropolitana:
 Acireale – comune italiano nella città metropolitana di Catania (Italia)
 Aci Bonaccorsi – comune italiano nella città metropolitana di Catania (Italia)
 Aci Castello – comune italiano nella città metropolitana di Catania (Italia)
 Aci Catena – comune italiano nella città metropolitana di Catania (Italia)
 Aci Platani – frazione di Acireale (Italia)
 Aci San Filippo – frazione di Aci Catena (Italia)
 Aci Sant'Antonio – comune italiano nella città metropolitana di Catania (Italia)
 Aci Trezza – frazione di Aci Castello (Italia)

Geologia 
 ACI (Sintema di Colonia Montani) – sintema stratigrafico situato in Valle del Cesano, provincia di Ancona, Marche

Mitologia 
 Aci – personaggio della mitologia greca

Trasporti 
 ACI (Apparato Centrale Idrodinamico) –  insieme di dispositivi, centralizzati in un unico posto di comando, per manovrare a distanza deviatoi, segnali, passaggi a livello e altri eventuali dispositivi connessi

Altri progetti